Сиротино — посёлок городского типа на Украине в составе Северодонецкого горсовета Луганской области. Расположен в пойме реки Северский Донец у озера Клешня (в русле Северского Донца).

История 
28 октября 1938 года Сиротино получило статус посёлка городского типа.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В 2000-е годы в Сиротино было завершено строительство уличных газопроводов и посёлок был газифицирован.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 1619 человек.

По состоянию на 2020 год в посёлке проживает 1604 человека.

Образование 
 средняя школа № 7

Экономика 
Несколько туристических баз и предприятия пищевой промышленности.

Центральная усадьба ГП «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство».

В центре расположены 3 магазина.

Примечания 

Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании